Вавило́ния (; ) — древний регион и царство между Тигром и Евфратом, на юге Месопотамии (территория современного Ирака), возникшее в начале 2-го тысячелетия до н. э. и утратившее независимость в 539 году до н. э. Столицей царства был город Вавилон, по которому оно получило название. Семитский народ амореи, основатели Вавилонии, унаследовали культуру предыдущих царств древнего Двуречья — Шумера и Аккада. Государственным языком Вавилонии был письменный семитский аккадский язык, а вышедший из употребления не-родственный ему шумерский язык долго сохранялся как культовый.

История 

Древний Вавилон возник на месте более древнего шумерского города Кадингир на пересечении нескольких важнейших торговых путей. «Кадингир» на шумерском значит «Врата Бога». Название было просто дословно переведено с шумерского, и на аккадском с тем же значением звучало как «Вавилон». Наиболее ранние археологические находки в Вавилоне датируются временем около 2400 года до н. э. Первое письменное упоминание о Вавилоне содержится в надписи аккадского царя Шаркалишарри (правил в 2200—2176 годах до н. э.), в надписи говорится о строительстве по приказу царя в Вавилоне двух храмов, посвящённых аккадским божествам Аннунит и (Иль-)Аба. В XXII веке до н. э. Вавилон был завоёван и разграблен Шульги, царём шумерского государства Ура, подчинившего себе всю Месопотамию.

Старовавилонский период 

Занявшие в конце 3-го тысячелетия до н. э. территорию Двуречья племена амореев в течение XX века до н. э. стали образовывать независимые царства. В 1895 году до н. э. аморейским вождём Суму-абумом было создано одно из таких царств с центром в Вавилоне. В ходе активных войн между государствами Месопотамии к 1800 году до н. э. Вавилон стал центром юга страны, подконтрольного царству Ларса. Смерть царя Шамши-Адада I-го, правившего огромной державой, включавшей в себя Верхнюю Месопотамию, позволила вавилонскому царю Хаммурапи начать присоединение разрозненных царств. За 1764—1756 годы до н. э. были завоёваны Элам, Мари, Ашшур, Эшнунна, Сузиана — образовалась единая общемесопотамская держава, самым знаменитым памятником которой стали Законы Хаммурапи.

Средневавилонский период 
При преемнике Хаммурапи Самсу-илуне (1749—1712 до н. э.) в 1742 году до н. э. на Месопотамию обрушились племена касситов, позже образовавшие кассито-аморейское государство , которое к XVI веку до н. э. контролировало бо́льшую часть страны.

Официальным названием государства касситов было Кардуниаш. Его цари в XV—XIV веках до н. э. владели обширными территориями долины Нижнего Евфрата, Сирийской степи — вплоть до границ египетских владений в Южной Сирии. Правление Бурна-Буриаша II (ок. 1366—1340 до н. э.) было апогеем касситского могущества, однако после его правления наступает 150-летний период вавилоно-ассирийских войн. Окончательно касситская династия была разгромлена эламитами около 1150 года до н. э.

Ассиро-вавилонский период 

Эламитам не удалось присоединить Вавилонию к своей державе, поскольку их владычество натолкнулось на ожесточенное сопротивление местного населения. Однако возрожденное Вавилонское царство оказалось в тени усиливающейся Ассирии. В начале XI века до н. э. ассирийский царь Тиглатпаласар I захватил Вавилон, но удержать его ассирийцы не сумели, и нажим кочевников заставил сосредоточить внимание на западных границах. К 745 году до н. э. Тиглатпаласар III восстановил порядок в своем царстве, завершил повторное завоевание Вавилонии и в 728 году до н. э. был коронован в древнем городе Хаммурапи. Тем не менее, сильный своими сепаратистскими настроениями Вавилон не стал столицей Ассирии. Ассирийский царь Синаххериб после восстания в Вавилоне (689 до н. э.) сравнял этот город с землёй, однако уже его преемник Асархаддон занялся восстановлением города.

Нововавилонский период 

Наибольшего расцвета Вавилон достиг в период Нововавилонского царства (626—538 до н. э.). Оно обрело независимость от Ассирии после длительной борьбы наместника Набопаласара, провозгласившего себя самостоятельным правителем. Вначале лишь северная часть Вавилонии была им покорена. Только к 615 году до н. э. удалось завоевать большинство всех вавилонских земель, в том числе крупные города Урук и Ниппур. Набопаласар способствовал падению Ассирии и разделению ассирийской территории вместе с мидийским правителем Киаксаром.

При втором нововавилонском царе Навуходоносоре II (604—561 до н. э.) в Вавилоне появились новые богатые постройки и мощные оборонительные сооружения, велись успешные войны с Египтом (Финикия, большая часть Сирии и Палестины, включая Иудею, были захвачены).

После Навуходоносора II наступил период дворцовых переворотов. Последний правитель этой эпохи, Набонид, столкнулся с ростом могущества персидского царства Ахеменидов. В итоге, в 539 году до н. э. Вавилон был завоёван персидским царём Киром II. С этого времени Вавилон прекратил своё существование как государство.

Культура и искусство 

Культура Вавилонии сложилась на традициях шумерской и аккадской культур: в это время по Ближнему Востоку широко распространилась шумерская система письма — клинопись; многого достигли разные отрасли вавилонской науки — медицина, астрономия, математика, хотя все они ещё были тесно связаны с магией.

Вавилоно-ассирийская литература 

Вавилоно-ассирийская литература показывает различные стороны хозяйственной, общественной и повседневной жизни народов, населявших Древнюю Месопотамию в первые три тысячелетия до нашей эры. Отличительной чертой Вавилоно-ассирийской литературы является необычайный консерватизм всех литературных жанров. Задачей писца было не создание нового литературного произведения, а сохранение для будущих поколений литературного наследия древности или в лучшем случае применение древней литературы к потребностям и нуждам современности.

Наука

Математика 

Вавилонские математические тексты носят преимущественно учебный характер. Из них видно, что вавилонская расчётная техника была намного совершеннее египетской, а круг решаемых задач существенно шире. Есть задачи на решение квадратных уравнений, геометрические прогрессии. При решении применялись пропорции, средние арифметические, проценты. Методы работы с  были глубже, чем у египтян. В вавилонских текстах, как и в египетских, излагается только алгоритм решения (на конкретных примерах), без комментариев и доказательств. Однако анализ алгоритмов показывает, что развитая общая математическая теория у вавилонян несомненно была.

Шумеры и вавилоняне использовали 60-ричную позиционную систему счисления, увековеченную в нашем делении круга на 360°. Греческие и средневековые европейские математики (в том числе и Коперник), для обозначения дробных частей пользовались вавилонской 60-ричной системой. Благодаря этому, мы делим час на 60 минут и минуты на 60 секунд. При этом, вопреки распространённому мнению, часы, минуты и секунды не использовались в Древнем Вавилоне.

Основой вычислительной техники вавилонян был громоздкий комплект специальных арифметических таблиц. Для вычисления квадратных корней вавилоняне открыли быстро сходящийся итерационный процесс. В геометрии рассматривались те же фигуры, что и в Египте, плюс сегмент круга и усечённый конус. От вавилонской математики ведёт начало привычное нам измерение углов градусами, минутами и секундами. Венцом планиметрии была теорема Пифагора; Ван дер Варден считает, что вавилоняне открыли её между 2000 и 1786 годами до н. э.

Значительные достижения вавилонских математиков и астрономов стали фундаментом для науки последующих цивилизаций, и прежде всего — науки древней Греции. Всё же богатая теоретическая основа математики Вавилона не имела целостного характера и сводилась к набору разрозненных приёмов, лишённых общей системы и доказательной базы. Систематический доказательный подход в математике появился только у греков.

Медицина 

Древневавилонские врачи составляли особый социальный слой. Вавилонская медицина была тесно связана с религией. Многие способы лечения были связаны с магическими и религиозными ритуалами, некоторые болезни считались вызванными гневом богов. До середины 2-го тысячелетия до н. э. вавилонская медицина одинаково часто использовала и практические, и магические методы лечения, но затем стали чаще использоваться магические. Лечение всегда осуществлялось под покровительством кого-либо из вавилонского пантеона богов. Покровительницей врачевания была богиня Гула.

Если врач решал, что болезнь вызвана естественными причинами и надеялся на успех, он прописывал пациенту нужные лекарства. Если он считал, что не сможет одолеть болезнь, то просто не пытался лечить больного. Как правило, при лечении врачи-практики делали положительные прогнозы, а врачи-маги наоборот, делали отрицательные. Рецепты лекарств записывались на клинописные таблички. Главной целью врачей-практиков было уменьшение боли, целью врачей-магов — излечение больного.

В рецептах использовалось множество растений, минералов и продуктов животного происхождения. Для лечения использовались все части растений, в том числе семена и корни. Среди используемых продуктов животного происхождения использовались: мёд, раковины моллюсков, кровь, экскременты, топленое масло, кожи овец и козлов, рыбий жир и т. д. Врач-маг вместо любых лекарств связывал причину любой болезни с влиянием того или иного божества и пытался связаться с этим божеством и добиться прощения больного.

Астрономия 

Благодаря тому, что вавилоняне вели астрономические наблюдения веками, вавилонская астрономия достигла больших успехов в календарной системе и астрономических наблюдениях, вавилонские астрономы даже могли предсказывать затмения. Вавилонские астрономы были жрецами, а сама астрономия использовалась для астрологии и календарных наблюдений. Вавилонская астрономия оказала значительное влияние на развитие древнегреческой астрономии. Древнегреческие астрономы копировали у вавилонян записи и вычисления, а также позаимствовали некоторые астрономические приборы.

Шумеро-аккадские и вавилонские астрономы, бывшие также жрецами, наблюдали небо с помощью специальных башен-обсерваторий, которые, как правило, были размещены в зиккуратах. Эти башни были во всех шумеро-аккадских и вавилонских городах, о чём свидетельствуют находки их развалин.

В вавилонском календаре было 12 месяцев, а также ещё один вставной месяц, иногда использовавшийся для поддержания календаря в норме. Иногда было два года подряд с вставным месяцев, в крайних случаях в году могло быть два вставных месяца. Год начинался с весны, а первым месяцем был нисан. Вавилоняне ввели понятие недели. Для выяснения наступления первого дня месяца вавилонянам требовалось наблюдать за новолунием, а для церемониальных целей вавилонские жрецы также наблюдали за полнолунием.

Все известные звёзды вавилонские астрономы подразделяли на три «пути»: Энлиля, Ану и Эа. Первый включал в себя 33 звезды, второй 23 и третий 15. Итого им было известна 71 звезда.
Почти все вавилонские созвездия отожествлены. Большая часть из звезд и созвездий в списке имеют совпадающие или близкие к современным названия. Совпадения в названиях объясняются тем, что греки позаимствовали свои названия созвездий у вавилонян.Благодаря многовековым наблюдениям, вавилонские астрономы разработали свой собственный календарь. Выкладки вавилонских астрономов крайне точны, их могут использовать и современные ученые. Основное внимание вавилонские астрономы уделяли движению звёзд и планет. Их знания в области движения небесных светил были очень развиты, точность, с которой они вычисляли движений небесных светил, была очень высока. Вавилонские астрономы могли предсказывать затмения и имели представление о предварении равноденствий.

Талмудические академии 

Вавилонские талмудические академии предназначались для изучения Устного Закона, главным образом Талмуда. Были центрами еврейского образования и развития еврейского закона в Месопотамии в период примерно с 220 по 1038 годы (или, по еврейскому календарю, с 3980 по 4798 годы иудейской эры).

За тремя столетиями, в течение которых в Негардейской и Сурской академиях, основанных Равом и Мар-Самуилом, создавался вавилонский Талмуд, следовали пять столетий, когда, тщательно охраняя его чистоту, его изучали и излагали в тех школах, которые своим влиянием добились его признания во всей диаспоре, и когда Сурская и Пумбадитская школы считались единственными руководящими центрами учения: стоявшие во главе их считались непреложными авторитетами, решения которых принимались повсюду, где существовала еврейская общественная жизнь.

Экономика 

В большом вавилонском государстве верховная власть, опираясь на значительный сосредоточенный в её руках земельный фонд, вторгается в хозяйственную жизнь страны, пытаясь направлять её развитие. Вавилон был рабовладельческим государством древневосточного типа. Население жило оседло. Развивались ремесла, каменные орудия постепенно сменялись на медные и бронзовые. Ведущую роль в хозяйстве играло земледелие, основанное на искусственном орошении.

Примечания

Литература

Ссылки 

 

История Ирака
История Сирии
Ахеменидские сатрапии
Исторические государства Ближнего Востока
География Древней Месопотамии